Лионе́ль Летизи́ (; ) — французский футбольный вратарь. Провёл 4 игры за сборную Франции. Сын Алена Летизи, защищавшего в своё время ворота «Канна».

Клубная карьера 
Лионель начинал свою карьеру в «Ницце», с которой в 1994 году одержал победу во втором французском дивизионе. В 1996 году он продолжил карьеру в «Меце», с которым становился вторым в чемпионате 1997/98 и кубке лиги 1998/99. Поиграть же в Лиге чемпионов ему удалось лишь после перехода в «Пари Сен-Жермен», в составе которого он регулярно выходил в основе до прихода в команду перед сезоном 2006/07 Микаеля Ландро. Не дожидаясь старта нового чемпионата, 16 июня 2006 года Летизи с истекавшим контрактом свободно перешёл в шотландский «Рейнджерс».

С самого старта чемпионата Летизи занял место в воротах, но после четвёртого тура получил травму, отнявшую у него 2 месяца на лечение. В октябре он провёл ещё 4 матча, но не смог составить достойной конкуренции своему сопернику за место в воротах Аллану Макгрегору. 4 января 2007 года пригласивший Летизи главный тренер команды Поль Ле Гуэн был отставлен, что заставило вратаря задуматься о будущем. 30 января Лионель вернулся в свою родную «Ниццу», где первые два сезона был дублёром Уго Льориса. После ухода Льориса в лионский «Олимпик», Летизи временно стал игроком стартового состава, пока в основе команды не закрепился колумбиец Давид Оспина. После сезона 2010/11 завершил карьеру игрока.

Карьера в сборной 
В 1996 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди молодёжи до 21 года в составе молодёжной сборной Франции, что позволило ему и команде отправиться на Олимпийские игры 1996 года. Летизи отыграл на олимпийском турнире все 4 игры своей сборной, которая уступила в четвертьфинале Португалии.

За главную сборную страны Летизи с 1997 по 2001 годы провёл 4 матча, в каждом из которых пропустил по одному голу от сборных ЮАР, России, Камеруна и Испании.

Достижения

Командные 
Ницца:
 Победитель Дивизиона 2: 1993/94

Мец:
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1997/98
 Финалист Кубка французской лиги: 1998/99

Пари Сен-Жермен:
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 2003/04
 Обладатель Кубка Франции: 2003/04, 2005/06
 Финалист Кубка Франции: 2002/03

Как игрока национальных сборных Франции:
 Участник летних Олимпийских игр 1996
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодёжи: 1996

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр за сборную Франции
 Статистика на сайте LFP

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Рейнджерс»